nascente (hidrografia)
Municípios no Brasil
 Olho d'Água, na Paraíba
 Olho d'Água das Flores, em Alagoas
 Olho-d'Água do Borges, no Rio Grande do Norte
 Olho d'Água do Casado, em Alagoas
 Olho d'Água das Cunhãs, no Maranhão
 Olho d'Água Grande, em Alagoas
 Olho d'Água do Piauí
 Olhos-d'Água, em Minas Gerais

Localidades em Portugal
 Olhos de Água, em Albufeira

Outros
 Olho d'Água (álbum de Maria Bethânia)

Desambiguações de topônimos